IEEE har flere betydninger:
 The Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc. – er en international nonprofitorganisation for fremme af teknologi med relation til elektricitet
 IEEE 802 – er en samling af standarder som omhandlende lokale netværk og bynetværk
 IEEE 802.3af – standarden beskriver hvordan et kabelsystem baseret på Cat.3/ Cat.5 eller bedre, kan sende elektrisk energi (max. 12,95W) sammen med data til fjerne enheder
 IEEE 802.3at – standard beskriver, hvordan et kabelsystem baseret på Cat.5 eller bedre kan sende elektrisk energi sammen med data
 IEEE 1284 – er en standard der beskriver tovejs datakommunikation
 IEEE 1394 – er en standard for en datakommunikationsbus på pc'er og Mac-computere.
 IEEE's milepæle – beskriver Institute of Electrical and Electronics Engineers milepæle